Допуск (, ;  – 

 1) Допуск (техніка) — допустимі відхилення між найбільшими і найменшими граничними характеристиками якогось параметра. В машинобудуванні прийнята система допусків та посадок, яка забезпечує взаємозамінність деталей, дозволяє здійснювати з'єднання з нерухомою (з натягом), проміжною (перехідною) та рухомою (з зазором) посадкою. 

 2)  – Дозвіл на роботи, наприклад, на вогневі роботи, роботи на електрообладнанні тощо.

 3)   Комплекс   організаційно-технічних   заходів   щодо гарантування  правильності підготовки робочого місця,  достатності вжитих  заходів  безпеки,  що  здійснюється   допускаючим,   після виконання  яких  бригада  має  право  розпочати роботу на робочому місці,  до  якого  вона  допускається  за   нарядом-допуском   або розпорядженням.

Література

     Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж

Посилання 
 Допуск  //